Il singolare del torneo di tennis Bordeaux Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Ronald Agénor 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Yannick Noah (semifinali)
 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Thomas Muster (campione)
 Joakim Nyström (quarti di finale)

 Ronald Agénor (finale)
 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Lawson Duncan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bordeaux 1988